Rechsteiner steht für:

 Rechsteiner (Familie), schweizerische Familie

Rechsteiner ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Rechsteiner (1896–1946), Schweizer Frauenrechtlerin
 Conrad Zellweger-Rechsteiner (1630–1705), Schweizer Textilunternehmer und Politiker
 Friedrich Rechsteiner (1840–1916), Schweizer Bankier und Konsul
 Johann Bartholome Rechsteiner (1748–1818), Schweizer Textilunternehmer und Politiker
 Johann Bartholome Rechsteiner (Erfinder) (1810–1893), Schweizer Mechaniker und Erfinder
 Johann Konrad Rechsteiner (1797–1858), Schweizer reformierter Pfarrer und Botaniker
 Johannes Rechsteiner (1618–1665), Schweizer Politiker
 Kurt Rechsteiner (1931–2017), Schweizer Radsportler
 Martin Rechsteiner (* 1989), Liechtensteiner Fußballspieler
 Paul Rechsteiner (* 1952), Schweizer Gewerkschafter und Politiker (SP)
 Robert Rechsteiner (* 1961), US-amerikanischer Wrestler, siehe Rick Steiner
 Rudolf Rechsteiner (* 1958), Schweizer Politiker (SP)
 Scott Rechsteiner (* 1962), US-amerikanischer Wrestler, siehe Scott Steiner
 Thomas Rechsteiner (* 1971), Schweizer Politiker (CVP)

Siehe auch:
 Rechenstein